Ружа — те саме, що й троянда.

Ружа — українське село (Хмельницька область).

Населені пункти та їхні частини
 Ружа — село в гміні Сусець Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Ружа — село в гміні Добронь Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Ружа — село в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ружа — село в гміні Новий Томишль Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Ружа — село в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Ружа — частина міста Гнезно в Гнезненському повіті Великопольського воєводства
 Ружа — частина села Ґостомія в гміні Біла Прудницького повіту Опольського воєводства
 Ружа — лісова осада в гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства

Ружа — румунське село (жудець Сібіу).

Прізвище 

 Магді Ружа (1985) — угорська співачка.

Примітки